Schippers ist der Familienname folgender Personen:

 Dafne Schippers (* 1992), niederländische Leichtathletin
 Debbie Schippers (* 1996), deutsche Popsängerin
 Edith Schippers (* 1964), niederländische Politikerin
 Hans-Werner Schippers (* um 1930), deutscher Tischtennis-Nationalspieler
 Heinz Schippers (1926–2016), deutscher Unternehmer und Manager
 K. Schippers (1936–2021), niederländischer Schriftsteller
 Thomas Schippers (1930–1977), US-amerikanischer Dirigent und Komponist
 Wim T. Schippers (* 1942), niederländischer Fernsehschaffender, Künstler und Autor

Siehe auch:
 Schipper
 Schippers & van der Ville, ehemalige Schaustellerfirma